

Geografia 
 Puente de Domingo Flórez – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Antonio Flórez Urdapilleta (1877-1941) – architetto spagnolo
 Enrique Flórez (1701-1773) – presbitero, storico e numismatico spagnolo
 Juan Carlos Flórez (1952) – storico e politico colombiano
 Juan Diego Flórez (1973) – tenore peruviano
 Julio Flórez (1867-1923) – poeta colombiano
 Manuel Antonio Flórez (1723-1799) – generale spagnolo della marina
 Miguel Eduardo Flórez (1996) – ciclista su strada colombiano 
 Wenceslao Fernández Flórez (1885-1964) – scrittore e giornalista spagnolo